Аналитический этюд — шахматный этюд, в решении которого элементы 
анализа преобладают над художественными достоинствами. Разрабатывает преимущественно простые эндшпильные позиции, имеющие значение для теории окончаний; варианты аналитического этюда, лишённые эффектных продолжений, напоминают подробный анализ окончания из практической партии. Видные представители: Б. Горвиц, Й. Клинг, И. Бергер, А. Ринк, А. Шерон, В. Гальберштадт, А. Мандлер.

Литература 
 

Шахматная композиция